Strzelanie z pistoletu pneumatycznego z odl. 10 m mężczyzn, było jedną z konkurencji strzeleckich rozgrywanych na igrzyskach w Londynie.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 12:00 czasu miejscowego. Wtedy to rozegrano kwalifikacje do finału. Decydująca faza, która miała wyłonić mistrza olimpijskiego odbyła się o godzinie 15:30 czasu miejscowego.

W samych kwalifikacjach do finałowej serii tej konkurencji wystartowało 44 zawodników. Do finału zakwalifikowało się ośmiu najlepszych zawodników kwalifikacji.
Finałowa seria liczyła 10 strzałów dla każdego z uczestników. Do sumy wyniku walczących zawodników w finale liczyły się także strzały z kwalifikacji. 

Złoty medal zdobył Koreańczyk Jin Jong-oh, który wygrał kwalifikacje z wynikiem 588. Drugie miejsce zajął Włoch Luca Tesconi. Trzecie miejsce zajął Serb Andrija Zlatić.

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda kwalifikacyjna – 60 strzałów

Runda finałowa – 10 strzałów

Kwalifikacje 
Legenda:

Runda finałowa

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012